La Sixième Extinction : comment l'Homme détruit la vie (titre original : The Sixth Extinction: An Unnatural History), un ouvrage d'Elizabeth Kolbert ;
 La Sixième extinction : évolution et catastrophes (titre original : The Sixth Extinction: Biodiversity and Its Survival), un ouvrage de Richard Leakey et Roger Lewin ;
 [[La Sixième Extinction (X-Files)|La Sixième Extinction]] (titre original : The Sixth Extinction), un épisode de la série télévisée The X-Files 
 La Sixième Extinction II: Amor Fati, un épisode de The X-FilesEn anglais : 
 The Sixth Extinction, une chanson d'Ayreon de l'album 01011001 
 The Sixth Extinction Crept Up Slowly, Like Sunlight Through the Shutters, as We Looked Back in Regret, une chanson de Red Sparowes de l'album At the Soundless Dawn''

Voir également 
 Extinction de l'Holocène ou « sixième extinction »